Мантуя — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Мантуя — провінція в Італії, у регіоні Ломбардія.
 Герцогство Мантуя